Widow ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Widow (1686–1754), deutscher Jurist und Politiker
 Peter August Widow (1771–1821), deutscher Jurist und Politiker 
 Peter Hinrich Widow (1736–1802), deutscher Jurist und Politiker

Widow bezeichnet einen Film von J. Lee Thompson:

 Widow (Film)

Siehe auch:
 The Widow (Fernsehserie)